Подгородка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Подгородка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.

Россия 
 Подгородка — деревня в Омском районе Омской области.